Жер (, ) — название географических объектов:

Франция

Административные единицы 
 Жер — департамент на юго-западе Франции.
 Жер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Жер — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Жер — коммуна во Франции, департамент Манш.

Реки 
 Жер — река во Франции, приток Гаронны.
 Жер — река во Франции, приток Роны.

Испания 
 Жер — муниципалитет в Испании.

См. также 

 Жер-Белестан — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.